

Patronyme
 Joseph Conrad (1788-1837), colonel français
 Joseph Conrad, (1857-1924), écrivain anglais

Prénom
 Joseph-Conrad d'Anthès (1773-1852), militaire et homme politique français
 Joseph Conrad Chamberlin (1898-1962), arachnologiste américain

Voilier
 Joseph Conrad, voilier trois-mâts carré
 Joseph Conrad, ketch polonais de 1958